Зазроев:
 Зазроев, Андрей Иванович (1925—1986) — советский футболист; тренер.
 Зазроев, Игорь Андреевич (род. 1948) — советский футболист; тренер.